Cerano (Piëmont), een gemeente in de Italiaanse regio Piëmont
Cerano (Brindisi), een plaats in de Italiaanse provincie Brindisi